Бјуда има више значења:

 Бјуда (Тексас), град у САД у савезној држави Тексас
 Бјуда (Илиноис), град у САД у савезној држави Илиноис

Види још 

 Буда (вишезначна одредница)